Шуравино — название населённых пунктов в России:
 Шуравино — деревня в Шатровском районе Курганской области.
 Шуравино — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.